Адолф () е немско лично име и фамилия.

Лични имена 
 Адолф фон Текленбург;
 Адолф от Насау, римско-немски крал от края на XIII век;
 Адолф (Юлих-Берг);
 Адолф (Бавария);
 Адолф фон Егмонт;
 Адолф Вилхелм (Саксония-Айзенах)
 Адолф фон Буков, австрийски фелдмаршал и губернатор на Трансилвания;
 Адолф Фредерик, крал на Швеция;
 Адолф (Хесен-Филипстал-Бархфелд);
 Адолф фон Шаумбург-Липе;
 Адолф Хитлер.

Фамилни имена 
 Густав II Адолф, крал на Швеция;
 Курт Адолф, пилот от Формула 1.

Вижте също 
 Адолф I
 Адолф II
 Адолф III
 Адолф IV